Куряты — населённый пункт в Нижнеудинском районе Иркутской области.

География 
Находится в 10 км от центра района.

Население

Местное самоуправление 
В административном плане относится к Каменскому муниципальному образованию Нижнеудинского района Иркутской области.

Примечания 

Населённые пункты Нижнеудинского района